Gaál Gábor
 Gaál Gábor (1891–1954) író, irodalomtörténész, szociológus, szerkesztő, közíró
 Gaál Gábor (1938) geológus
Gál Gábor
 Gál Gábor (1931) erdélyi magyar kosárlabdázó, galambász
 Gál Gábor (1960) zeneszerző, gitáros
 Gál Gábor (?) szlovákiai magyar politikus